Montello se poate referi la:

 Montello, Lombardia, comună din provincia Bergamo, Italia
 Montello, sediul comitatului Marquette, statul Wisconsin, SUA